Kaleidoscope puede referirse a los siguientes artículos:

Música 
 Kaleidoscope: grupo musical estadounidense de Acid folk, popular en los años 60.
 Kaleidoscope: grupo musical inglés de folk rock, popular en los años 60.
 Kaleidoscope: álbum de Siouxsie & the Banshees de 1980.
 Kaleidoscope: álbum de la cantante estadounidense Kelis, lanzado en 1999.
 Kaleidoscope: álbum del DJ holandés Tiësto lanzado en 2009.
 Kaleidoscope: canción del álbum Melankton de la cantante Kate Havnevik.
 Kaleidoscope: álbum del compositor alemán Jo Blankenburg, lanzado en 2015

Prensa y multimedios 
 Radio Kaléidoscope, radio local en Grenoble (Francia) que emite en la frecuencia 97.0 FM.

Referencias